Die Verbandsliga Niedersachsen 1988/89 war die 40. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Niedersächsischen Fußballverband. Sie war eine Ebene unterhalb der drittklassigen Oberliga Nord angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen. Sieger wurde zum zweiten Mal Kickers Emden.

Vereine 

Im Vergleich zur Saison 1987/88 waren Atlas Delmenhorst und Olympia Wilhelmshaven aus der Oberliga Nord abgestiegen, während der VfL Herzlake aufgestiegen war. Die beiden Absteiger SVG Einbeck und TuS Lingen hatten die Verbandsliga verlassen und wurden durch die beiden Aufsteiger Kickers Emden (Wiederaufstieg nach zwei Spielzeiten) sowie die Amateurmannschaft von Eintracht Braunschweig ersetzt, die ein Jahr nach ihrem Zwangsabstieg aus der Oberliga zurückkehrte. Die Liga spielte mit 17 Mannschaften.

Saisonverlauf 
Die Meisterschaft und Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord sicherte sich Kickers Emden. Als Zweit- und Drittplatzierter durften der VfR Osterode 08 und TuS Esens ebenfalls teilnehmen. Esens konnte sich durchsetzen und stieg somit auf. Die Mannschaften auf den drei letzten Plätzen mussten absteigen. TuS Hessisch Oldendorf verließ die Liga elf Jahre nach seinem Aufstieg, SV/MTV Winsen/Luhe nach vier Spielzeiten. TSR Olympia Wilhelmshaven wurde in die Landesliga durchgereicht und stieg erstmals aus der höchsten niedersächsischen Amateurliga ab.

Tabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Niedersachsen 1988/89 im deutschen Fußball-Archiv

1988
Fußballsaison 1988/89